Bildungshaus steht für:

 Bildungshaus (Erwachsenen- und Weiterbildung), Stätte der Erwachsenenbildung, der Fortbildung oder fachlichen Weiterbildung
 Bildungshaus (Elementar- und Primarbildung), Verschmelzung von Kindergarten und Grundschule

Siehe auch:
 Haus der Bildung